Ernst-Braune-Siedlung steht für:
 Ernst-Braune-Siedlung (Lüneburg), Siedlung in Lüneburg-Mittelfeld, Niedersachsen
 Ernst-Braune-Siedlung (Radeberg), Siedlung in Radeberg, Sachsen